

Geografia 
 Bredow – frazione del comune tedesco di Brieselang

Persone 
 Reinhard Bredow (1947) – slittinista tedesco
 Uwe Bredow (1961) – calciatore tedesco
 Adalbert von Bredow (1814-1890) – ufficiale tedesco
 Ferdinand von Bredow (1884-1934) – generale tedesco